Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Panola () :
le comté de Panola, situé dans l'État du Mississippi ;
le comté de Panola, situé dans l'État du Texas.